CCDE steht für:
 Cisco Certified Design Expert, Cisco-Zertifizierung, siehe Liste von IT-Zertifikaten #Cisco
 Center for Communication, Difference, and Equity am Department of Communication der University of Washington

Abkürzung